Menschenkopf ist der Name folgender Berge:

 Menschenkopf (Odenwald), Berg im Odenwald bei Rothenberg im Odenwaldkreis, Hessen
 Menschenkopf (Spessart), Berg im Spessart bei Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch